Еклер (тістечко) (від  «блискавка») — французький десерт, заварне тістечко з кремом усередині
 Еклер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна
 Еклер - спосіб створення анімаційного фільму шляхом промальовування за попередньо знятими кадрами з людьми.